VVZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Illirane, Illizi Takhamalt, (Algeria)